

События 
 В Париже выходит литературный альманах «Аполлон-77».

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Висенте Алейксандре, «За выдающееся поэтическое творчество, которое отражает положение человека в космосе и современном обществе и в то же время представляет собой величественное свидетельство возрождения традиций испанской поэзии в период между мировыми войнами».
 Всемирную премию фэнтези за лучший роман — Уильям Котцвинкл за роман «Doctor Rat».

Великобритания 
 Букеровская премия — Пол Скотт, «Оставаясь»

СССР 
 Ленинская премия в области литературы — не присуждалась
 Государственная премия СССР в области литературы:
 Юрий Бондарев за роман «Берег»;
 Мумин Каноат за поэмы «Голоса Сталинграда» и «Материнский лик»;
 Михаил Матусовский за стихи последних лет;
 Валентин Распутин за повесть «Живи и помни»;
 Премия имени М. Горького:
 Владимир Жуков за книгу стихов «Иволга»;
 Танзиля Зумакулова за книгу стихов «Сокровенность»;
 Юрий Прокушев за книгу «Сергей Есенин. Образ, стихи, эпоха»;
 Владимир Чивилихин за книгу «По городам и весям»

США 
 Пулитцеровская премия в категории художественное произведение, написанное американским писателем— не присуждалась
 Пулитцеровская премия в категории поэзия— Джеймс Меррилл, «Божественные комедии»

Франция 
 Гонкуровская премия — Дидье Декуа, «Джон-Ад».
 Премия Ренодо — Альфонс Будар, Les Combattants du petit bonheur
 Премия Фемина — Режи Дебре , La neige brûle

Книги 
 «Лавалитовый мир» — пятая книга научно-фантастической серии книг писателя Филипа Хосе Фармера «Многоярусный мир».
 «Лошадь, которая потеряла очки» — книга финского писателя Ханну Мякеля.
 «Тёмный замысел» — третья книга пенталогии писателя Филипа Хосе Фармера «Мир реки».

Романы 
 «Бессонница» — роман Александра Крона.
 «Команданте Венево» — роман Мануэль-Леонель Перейра-Кинтеро.
 «История Оливера» — роман Эрика Сигала.
 «Помутнение» — роман Филипа Дика.
 «Проклятое наследство (Упрямый кляссер)» — роман Иоанны Хмелевской.
 «Поющие в терновнике» — роман Колин Маккалоу.
 «Сияние» — роман Стивена Кинга.
 «Слишком шумное одиночество» — философский роман чешского писателя Богумила Грабала.
 «Эксперимент Досади» — научно-фантастический роман Фрэнка Герберта.
 «Умирающий свет» — научно-фантастический роман Джорджа Мартина.

Повести 
 «Мост в Терабитию» — повесть Кэтрин Патерсон.
 «Пегий пёс, бегущий краем моря» — повесть Чингиза Айтматова.
 «Сто лет тому вперёд» — вторая книга из культового цикла об Алисе Селезнёвой прославившегося благодаря этому циклу советского фантаста под псевдонимом "Кир Булычёв" по мотивам которой в 1984 году был снят культовый детский фильм "Гостья из будущего".

Малая проза 
 «Осколки голографической розы» — фантастический рассказ Уильяма Гибсона.

Пьесы 
 «Ожидание» — пьеса Алексея Арбузова.

Поэзия 
  — сборник стихов Эльдрид Лунден.
 «Вечное мясо» — поэма Андрея Вознесенского.
 «Пустынная веранда» () — сборник стихов Ролфа Якобсена.

Литературоведение 
 «Тридцатые-семидесятые; литературно-критические статьи» — книга Льва Аннинского.

Научно-популярная литература 
 «Лёд и пламень» — научно-популярная книга Ивана Папанина.

Умерли 
 1 февраля — Эдмонд Гамильтон, американский писатель-фантаст, один из создателей литературной «космической оперы» (родился в 1904).
 20 февраля — Дагмар Руин, финская шведско-язычная писательница (род. в 1894).
 2 июля — Владимир Владимирович Набоков, русский и американский писатель, энтомолог (родился в 1899).
 3 июля — Александр Волков, советский писатель, автор цикла книг «Волшебник Изумрудного города» (родился в 1891).
 15 июля — Константин Федин, советский прозаик (родился в 1892).
 18 августа — Тибор Дери (Déry Tibor), венгерский писатель (родился в 1894).
 Майкл Дей-Ананг, ганский поэт, драматург и писатель (родился в 1909).

См. также 
 Литература
 Список литературных премий